Габриэла Вианна Се (; род. 3 марта 1993 года, Порту-Алегри, Бразилия) — бразильская теннисистка.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (25)

Победы (10) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (15)

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (44)

Победы (22)

Поражения (22)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бразилии